Winton steht für

Orte in Australien:
 Winton (New South Wales)
 Winton (Victoria)
 Winton (Queensland)

in Neuseeland:
 Winton (Neuseeland)

im Vereinigten Königreich:
 Winton (Bournemouth), Stadtteil

in den Vereinigten Staaten:
 Winton (Alabama)
 Winton (Kalifornien)
 Winton (Minnesota)
 Winton (North Carolina)
 Winton (Washington)
 Winton Place (Ohio)
 Winton Terrace (Ohio)
 Winton Town (Tennessee)

Unternehmen:
 Winton Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Winton Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller

Personen:
 Alexander Winton (1860–1932), US-amerikanischer Unternehmer und Automobil-Pionier 
 Dale Winton (1955–2018), britischer Fernsehmoderator
 Jane Winton (1905–1959), US-amerikanische Schauspielerin
 John Winton (1931–2001), britischer Marineoffizier, Sachbuchautor und Schriftsteller
 Nicholas Winton (1909–2015), britischer Kinderretter 
 Tim Winton (* 1960), australischer Schriftsteller
 William Edward de Winton († 1922), britischer Zoologe und Tiersammler

Siehe auch:
 Winton-Formation, stratigraphische Formation im Great Artesian Basin in Australien
 (19384) Winton, Asteroid
 Winten